Гран-при Португалии 2021 года (официально ) — третий этап чемпионата мира «Формулы-1»  года. Заменил исключённый из календаря Гран-при Вьетнама. Прошёл 30 апреля — 2 мая на трассе «Алгарве» в Португалии. Это был 27-ой Гран-при в истории Гран-при Португалии и 18-й в рамках чемпионатов мира «Формулы-1».

Первый поул в сезоне завоевал Валттери Боттас на Mercedes.

Гонку выиграл Льюис Хэмилтон на Mercedes.

Шины 
Pirelli привезли следующие составы шин: в роли Hard, Medium и Soft используются составы С1, С2 и С3 соответственно.

Свободные заезды 
Пятничные сессии возглавили пилоты Mercedes. Лидером в первой практике стал Валттери Боттас. во второй — Льюис Хэмилтон. Вторым оба раза становился Ферстаппен.. Первую строчку в субботней третьей сессии занял Макс Ферстаппен, гонщики Мерседеса расположились следом. Все тренировки прошли без происшествий, при этом вледствие скользкого покрытия трассы времена на круге были хуже прошлогодних.

Резервные пилоты 
В первой сессии принял участие один резервный пилот — Каллум Айлотт, незадолго до Гран-при ставший резервным пилотом Альфа Ромео. Основному пилоту команды Райкконену он проиграл полсекунды.

Квалификация 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +18 °C, трасса +37…36 °C

Описание 
В первой сессии квалификации обошлось без происшествий, но на трассе было тесно, и многим пилотам помешал трафик. Результаты оказались очень плотными.  Вылетевшими оказались, как и обычно в сезоне, гонщики «Хаас», а также Стролл и Латифи. Кроме того, не смог пройти дальше Риккиардо — впервые с Гран-при Японии 2019 года, а быстрейшим оказался Боттас.

Во второй сессии лучшим оказался Хэмилтон, вылетевшими — гонщики «Альфа Ромео», Алонсо, Цунода и второй из гонщиков «Уильямса» Расселл.

В финале квалификации в первой попытке лучшим снова стал Боттас, вторым — Хэмилтон, Ферстаппену же аннулировали показанное время за нарушение пределов трассы. Во второй попытке усилился ветер и улучшить время поула не удалось никому. Первый ряд заняли гонщики «Мерседес», на втором в полном составе расположились «Ред Буллы». Лучшие результаты в сезоне показали Сайнс и Окон, Леклер же остался лишь восьмым.

Результаты  

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|107 % от времени лидера первой сессии: 1:24,232
|-
!colspan="8"|Источник:
|}

Гонка 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +19 °C, трасса +40 °C

Описание 
На старте гонки Боттас остался лидером На втором круге столкнулись гонщики "Альфа Ромео", Райкконен при этом сошёл. Для ликвидации последствий пришлось выпускать автомобиль безопасности. После его ухода на второе место вышел Ферстаппен, но через несколько кругов Хэмилтон снова вышел вперед, а к 20-му кругу обошёл и напарника. Ферстаппен долгое время пытался обогнать Боттаса, но смог это сделать лишь после пит-стопа. Сайнс на старте опередил Переса, а Норрис - Окона, Перес вскоре вернул позицию обогнав Сайнса, но при этом их обоих обошёл Норрис. Позади прорыв совершил Риккардо, поднявшись к 6-му кругу на 11-е, а к 49-му - на 9-е место. Боттас сокращал отставание от Ферстаппена, но из-за кратковременных технических проблем обогнать ему не удалось. На последних кругах Боттас и Ферстаппен совершили пит-стопы для завоевания быстрейшего круга, удалось это обоим - но время Ферстаппена оказалось аннулировано, и лишнее очко досталось Валттери. Мазепин получил штраф в 5 секунд, помешав лидировавшему Пересу, но на его позиции это не отразилось. На подиуме финишировали Хэмилтон, Ферстаппен и Боттас, сделав это вместе уже в 15-й раз. Лучших результатов в сезоне добились Перес (4-й) и Алонсо (8-й).

Итоговая классификация 

|-
!colspan="13"|Быстрый круг:  Валттери Боттас ( Mercedes) — 1:19,865, поставлен на 65 круге
|-
!colspan="13"|Источник:
|}

Комментарии

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 
 Официальный сайт автодрома Алгарве